Jerome Henderson (n. 1936), cestista singaporiano
 Jerome D. Henderson (n. 1959), cestista statunitense
 Jerome Virgil Henderson (n. 1969),  giocatore di football americano statunitense